Aramus  (von armenisch Arami us, wörtlich „Arams Schulter“) bezeichnet

 ein Dorf in Armenien am südöstlichen Rand der Provinz Kotaykh, ca. 18 km nordöstlich von Jerewan auf einer Seehöhe von 1.440 m gelegen (Aramus (Dorf))
 ein eisenzeitlicher Siedlungshügel in Armenien. Siehe: Aramus
 das Aramus Excavation and Fieldschool Projekt der Universität Jerewan, Institut für Ethnologie und Archäologie und der Universität Innsbruck, Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik
 eine Gattung der Kranichvögel, siehe Rallenkranich